SM poate fi:

 Samariu, element chimic cu simbolul Sm
 San Marino, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .sm, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru San Marino
 Satu Mare, județ în România, codul ISO 3166-2:RO

Legături externe 
 
  „SM” la acronymfinder.com